Hypo Group Tennis International 2007 — 27-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Пёрчах-ам-Вёртер-Зе, Австрия, и являющейся частью тура ATP в рамках международной серии.

В 2007 году турнир прошёл с 20 по 26 мая. Соревнование завершало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Открытому чемпионату Франции.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Николай Давыденко
 в парном разряде —  Симон Аспелин и  Юлиан Ноул

Общая информация

Соревнования

Одиночный турнир 
  Хуан Монако обыграл  Гаэля Монфиса со счётом 7-6(3), 6-0.
 Монако выигрывает свой 2-й одиночный титул в сезоне и за карьеру в основном туре ассоциации.
 Монфис сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал 
{{Турнир2-Теннис3
| RD1=Финал

| score-width=15

| RD1-seed01=
| RD1-team01= Хуан Монако
| RD1-score01-1=7| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= Гаэль Монфис
| RD1-score02-1=63
| RD1-score02-2=0
| RD1-score02-3=

}}

 Парный турнир 
  Симон Аспелин /  Юлиан Ноул''' обыграли  Леоша Фридля /  Давида Шкоха со счётом 7-6(6), 5-7, [10-5].
 Аспелин выигрывает 1-й парный титул в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Ноул выигрывает 1-й парный титул в сезоне и 8-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Hypo Group Tennis International
 ATP Тур 2007
 Международная серия ATP
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Австрия
Теннис
Май 2007 года
2007